Шлепецкий:

 Шлепецкий, Андрей Степанович (1930—1993) — чехословацкий филолог, историк литературы-русист.
 Шлепецкий, Иван Степанович (1907—1976) — общественный и политический деятель Чехословакии.